Hightech (industrie) of spitstechnologie, technologie op het hoogste niveau van ontwikkeling
 Hightech (vormgeving), stroming en stijl in de architectuur en industriële vormgeving uit de jaren 1972-1985